Ford Capri fue un nombre usado por la Ford Motor Company por tres modelos de automóviles diferentes:

 El Ford Consul Classic sedán, producido por Ford de Gran Bretaña entre 1961 y 1964.
 El Ford Consul Capri coupé, producido por Ford de Gran Bretaña entre 1961 y 1964.
 El Ford Capri coupé, producido por Ford Europa 1969-1986.
 El Ford Capri convertible, producido por la Ford Motor Company de Australia 1989-1994.

El nombre de Capri también fue utilizado por la División de Lincoln-Mercury de Ford en varios modelos que no llevan el nombre de Ford:

 El Lincoln Cosmopolitan Capri, producido desde 1950 hasta 1951.
 El Lincoln Capri, producido desde 1952 hasta 1959.
 El Mercury Comet Capri, producido a partir de 1966 hasta 1967
 El Mercury Capri, producido en tres generaciones 1970-1986 y 1991-1994.